Perring ist der Familienname folgender Personen:

 Fraser Perring (* 1973), britischer Leerverkäufer
 Hubert Perring, französischer Dressurreiter
 James Ernest Perring (1822–1889), britischer Opernsänger und Komponist
 John Shae Perring (1813–1869), britischer Ingenieur, Anthropologe und Ägyptologe
 Wilhelm Perring (1838–1906), deutscher Landschaftsgärtner und Kaufmann